Wilhelm Lesenberg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Lesenberg (Mediziner, 1802) (1802–1857), deutscher Arzt und Stadtphysikus, Zeichner
 Wilhelm Lesenberg (Mediziner, 1830) (1830–1916), deutscher Arzt und Stadtphysikus
 Wilhelm Lesenberg (Kunsthistoriker) (1885–1914), deutscher Kunsthistoriker